Лудвіка (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Лудвіка — місто у Швеції, у лені Даларна.